

Architettura 
 Elgar Birthplace Museum – museo di Lower Broadheath dedicato a Edward Elgar
 Elgar Technology College – scuola media di Worcestershire, nel Regno Unito

Persone 
 Avril Elgar – attrice inglese
 Caroline Alice Elgar – poetessa e scrittrice inglese
 Dean Elgar – crickettista sudafricano
 Edward Elgar – compositore e direttore d'orchestra inglese
 Rebecca Elgar – illustratrice e scrittrice inglese
 Sybil Elgar – pedagogista britannica

Altro 
 Elgar – film del 1962 diretto da Ken Russell
 Edward Elgar Publishing – casa editrice britannica
 Elgar Society – associazione culturale britannica
 Altopiani di Elgar – altopiani dell'Isola Alessandro I, in Antartide
 Elgar – album di Sheku Kanneh-Mason del 2020
 4818 Elgar – asteroide della fascia principale